Мышца, противопоставляющая мизинец () — мышца кисти.

Располагается кнутри от короткого сгибателя мизинца и несколько прикрыта ею по наружному краю. Начинается от крючка крючковидной кости и удерживателя сгибателей. Прикрепляется к локтевому краю V пястной кости.

Функция 
Притягивает мизинец в сторону большого пальца (противопоставляет мизинец большому пальцу).

См. также 
 Мышца, противопоставляющая мизинец стопы

Примечания 

Мышцы верхней конечности